Филаре́т Петухо́в:
 Петухов, Филарет Богомолович (1921—1987) — чабан совхоза «Байтогский», Герой Социалистического Труда. 
 Филарет (Петухов) (в миру Фортунат Иванович; 1789—1872) — архимандрит Енисейского Спасского монастыря РПЦ.